Koirasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koirasaaret (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Koirasaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Koirasaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Koirasaaret (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Koirasaaret (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Koirasaaret (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,07, long 25,27), 
 Koirasaaret (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,10, long 25,49), 
 Koirasaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Koirasaaret (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar